kobiałka – prostopadłościenny koszyk do transportu drobnych owoców np. truskawek, borówek, grzybów i innych produktów, tradycyjnie wykonywany z dartki drzewnej.

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Kobiałka – część miasta Milicz
 Kobiałka – część miasta Warszawa, w dzielnicy Białołęka
 Kobiałka – kolonia wsi Niedźwiedzice w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów
 Kobiałka – część wsi Stare Krasnodęby w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki

Zobacz też 
 Kobiałki
 Stare Kobiałki